

Geografia

Austria 
 Westendorf – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 Westendorf – gmina w Bawarii, w powiecie Augsburg
 Westendorf – gmina w Bawarii, w powiecie Ostallgäu
 Westendorf – wspólnota administracyjna w Bawarii, w powiecie Ostallgäu

Osoby 
 Anke Westendorf – niemiecka siatkarka
 Paula Westendorf – niemiecka polityk